Ayaka Wada (1994-), chanteuse, seiyū et idole japonaise ;
Emi Wada (1937-2021), créatrice de costumes japonaise ;
Juhn A. Wada (1924-), neurologue japonais ;
Kaoru Wada (1962-), compositeur, arrangeur, chef d’orchestre et pianiste japonais ;
Kazuhiro Wada (1924-), joueur de baseball japonais ;
Kikuo Wada (1951-), lutteur japonais ;
 ;
Kōji Wada (1974-2016), chanteur japonais ;
Kōji Wada (19?-), karatéka japonais ;
Marie Wada (1987-), joueuse de volley-ball japonaise ;
Maki Wada (1986-), athlète japonaise ;
Makoto Wada (1936-2019), illustrateur, graphiste et réalisateur japonais ;
Masahiro Wada (1965-), footballeur japonais ;
Naoya Wada (1986-), compositeur et arrangeur musical japonais de musique classique de la période contemporaine ;
Natto Wada (1920-1983), scénariste japonaise ;
Sanzo Wada (1883-1967), peintre japonais ;
Shinji Wada (1950-2011), dessinateur de manga japonais ;
Takumi Wada (1981-), footballeur japonais ;
Tsuyoshi Wada (1981-), joueur de baseball japonais ;
Yōichi Wada (1959-), président de Square Enix ;
Yoshie Wada (1906-1977), romancier et critique littéraire japonais ;
Wada Yoshimori (1147-1213), commandant militaire japonais.

Wada ou Waada, une commune rurale burkinabè ;
Wada (Chiba), ancienne ville japonaise ;
Wada (Nagano), ancien village japonais ;
Wada-shuku, l'une des 69 stations du Nakasendō.

WADA peut aussi faire référence à :
 l'Agence mondiale antidopage ().